Кондрашовка — название населённых пунктов:

Россия 
 Кондрашовка — деревня в Екатериновском районе Саратовской области, упразднена в 2009 году.
Кондрашовка — река в Каргасокском районе Томской области, Россия.

Украина 
 Кондрашовка — село в Купянском районе Харьковской области.

См. также 
 Кондрашёвка